Соль (, или so) в сольмизации (сольфеджио) — мнемоническое обозначение пятой ступени диатонического звукоряда. Аналогично обозначению G. Отстоит на целый тон от фа и на целый тон от ля.

Частота звука в первой октаве (равномерно темперированный строй): 392 герц.

Происхождение названия 
Название ноте дано по первому слогу пятой строчки посвящённого Иоанну Крестителю гимна «Ut queant laxis» — solve polluti («...очисти скверну...») — где каждая последующая строчка исполнялась на тон выше предыдущей. Изобретателем такого мнемонического приёма («гвидонов слог») был Гвидо Аретинский.

Нотные обозначения

Примечания

Ссылки 
 
 Теория сольфеджио.
 Таблица музыкальных нот.
 Music theory online: staffs, clefs & pitch notation .

Музыкальные термины
Музыкальные звуки